Villa Torlonia ist der Name folgender Villen, Parks oder Landgüter in Italien:

 Villa Torlonia (Frascati), ein Park in Frascati, Metropolitanstadt Rom
 Villa Torlonia (Rom), eine Villa und ein Park in Rom
 Villa Torlonia (San Mauro Pascoli), ein Landgut in San Mauro Pascoli, Provinz Forlì-Cesena